Parachiton lifuensis är en blötdjursart som beskrevs av Hull och Jean Risbec 1931. Parachiton lifuensis ingår i släktet Parachiton och familjen Leptochitonidae.

Artens utbredningsområde är Nya Kaledonien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
lifuensis